Михаи́л Абра́мович Барг (1 мая 1915, Сатанов, Проскуровский уезд, Подольская губерния — 21 мая 1991, Москва) — советский , англовед и методолог. Доктор исторических наук (1958), профессор (1960). Член Королевского исторического общества Великобритании (1991).

Биография 
Михаил Абрамович Барг родился в семье адвоката Абрама Моисеевича и учительницы Розы Натановны Баргов. Закончив семь классов, в 1930 году поступил в автодорожный техникум в городе Каменец-Подольском. В 1932—1934 годах учился в Каменец-Подольском институте социального воспитания.

В 1934—1936 годах учился в Киевском педагогическом институте. После окончания института был призван в РККА. Прошёл обучение в годичной школе курсантов танкового полка в Житомире. В 1937 году демобилизован из армии и направлен на работу в сельскую школу Хмельницкой области, где работал сначала завучем, а потом директором школы.

В 1939 году поступил на четвёртый курс исторического факультета Харьковского университета. В 1941 году окончил университет и поступил в аспирантуру по всеобщей истории.

В 1942 году — заведующий отделом агитации и пропаганды горкома партии, сначала в Харькове, а после эвакуации в Фергане, затем преподавал в Военном институте иностранных языков в Москве. В 1943—1951 годах — старший редактор в Учпедгизе, одновременно, в 1943—1947 годах, учился в аспирантуре Института истории АН СССР у академика Е. А. Косминского.

В 1956—1968 годах — доцент, а затем профессор МГПИ им. В. И. Ленина. В 1968—1991 годах работал в Институте всеобщей истории АН СССР (Москва), возглавлял Группу по сравнительной истории цивилизаций.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Научная деятельность 

Участвовал в симпозиумах и международных конференциях по истории и историографии (Будапешт, 1986; Берлин, 1988; Мадрид; Стокгольм, 1990), 9-м Международном конгрессе по экономической истории (Берн, 1986); был научным руководителем I Международной конференции по сравнительной истории цивилизации (1990).

Автор более 200 научных публикаций.

Отзывы современников
Историк К.В. Хвостова оставила такие воспоминания: «У М.Б. Барга был необычайно широкий творческий диапазон исследовательской деятельности. Аграрные отношения средневековой Англии, рассматриваемые с точки зрения анализа динамики землевладения и положения крестьян; Англия XVII в., история эпох и идей до Нового времени, а также теоретические проблемы исторических исследований. Можно сказать, что интерес к проблемам теории,  философии и методологии истории присутствует во всех работах М.А.Барга... В частности, в своих работах по аграрной истории Англии он предвосхитил некоторые выводы современной теории истории, относящиеся к применению количественных методов в средневековой социально-экономической истории».

Научные труды

Монографии

Статьи

Примечания

Литература 
 Винокурова М. В. Михаил Абрамович Барг: путь историка // Средние века. — М., 2003. — Вып. 64. — С. 293—328.
 Винокурова М. В. Памяти М. А. Барга // Средние века. — М.: Наука, 1991. — Вып. 54. — С. 282—285.
  
 Колесник И. И. Михаил Барг — историк будущего времени // Харьковский историографический сборник. — 2015. — Вып. 14. — С. 17—22.
 Винокурова М. В. К столетию Михаила Абрамовича Барга // Новая и новейшая история. — 2016. — № 2.
 Павлова Т. А., Черняк Е. Б. Михаил Абрамович Барг // Портреты историков. Время и судьбы / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. — М.; Иерусалим, 2000. — Т. 2. — С. 248—257.
 Михаил Абрамович Барг: наследие учёного в современной исторической науке / отв. ред. М. С. Бобкова. М.: ИВИ РАН, 2006.
 Люди и тексты. Исторический альманах. Идея истории. К столетию М. А. Барга. М., 2016.

Ссылки 
 
 Барг Михаил Абрамович — статья из Российской исторической энциклопедии

Выпускники Харьковского университета
Преподаватели МПГУ
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Историки-марксисты
Похороненные на Востряковском кладбище
Медиевисты СССР
Лауреаты премии имени В. П. Волгина
Историографы СССР
Преподаватели Военного института иностранных языков
Авторы энциклопедий и словарей
Англоведы СССР
европеисты